Завальнюк — українське прізвище.

 Завальнюк Анатолій Харитонович (нар. 1934) — український вчений у галузі судової медицини.
 Завальнюк Володимир Васильович (нар. 1964) — український науковець-теоретик права, ректор Національного університету «Одеська юридична академія».
 Завальнюк Володимир Степанович (нар. 1962) — український актор і режисер.
 Завальнюк В'ячеслав Вікторович (1990-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Завальнюк В'ячеслав Дмитрович (нар. 1974) — колишній український хокеїст, начальник національної збірної команди України, віце-президент Федерації хокею України.
 Завальнюк Костянтин Вікторович, Кость Завальнюк (нар. 1963) — історик, краєзнавець, архівіст; член НСЖУ та історичного клубу «Холодний Яр».
 Завальнюк Леонід Андрійович (1931—2010) — російський поет-пісняр.
 Завальнюк Михайло Ярославович (1950—2009) — український радянський футболіст, тренер.
 Завальнюк Олександр Михайлович (нар. 1951) — український історик, краєзнавець, ректор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Українські прізвища